Бале́кс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пе-де-Морлаас и дю Монтанерес. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64089.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 22 км к северо-востоку от По.

На северо-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 137 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 89 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 69 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 76,8 %). Из 69 активных жителей работали 63 человека (34 мужчины и 29 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 20 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи